Der Name Hautecour bezeichnet verschiedene Gemeinden in Frankreich:

Hautecour (Jura) im Département Jura
Hautecour (Savoie) im Département Savoie

Siehe auch:
Hautecourt-Romanèche im Département Ain